Holenderska interwencja na Bali (1906)
 Holenderska interwencja na Bali (1908)

Zobacz też